Silves, comune brasiliano dello stato dell'Amazonas
 Silves, comune portoghese